Luís Filipe Pimenta (Mealhada, 1986. március 6. –) portugál labdarúgócsatár.

Források 
Luís Pimenta adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1986-ban született személyek
Portugál labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Biel-Bienne labdarúgói
Az FC Stade Nyonnais labdarúgói
A Lugano labdarúgói
Az FC Chiasso labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek